Statistika Maltese Premier League v sezoně 1944/1945.

Přehled 
Hrály čtyři týmy a šampionem se stal tým Valletta FC (Football Club).

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1944
Fotbal v Evropě v roce 1945